Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier V, se dispute du 6 au .

Meghann Shaughnessy remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Émilie Loit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Canberra
Tennis en Australie en 2003
Tennis en janvier 2003